Sastreria Malatesta, nissaga de sastres teatrals.

Cognom italià 
 Errico Malatesta (1853-1932), teòric i anarquista
 Casa de Malatesta, nissaga de nobles de la regió de Rimini
 Malatesta della Penna (1183–1248)
 Joan I Malatesta (1185–1221)
 Malatesta da Verucchio (1212–1312)